Schöffer ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Heinrich Schöffer (1815–1878), Kaffeehändler
 Ivo Schöffer (1922–2012), niederländischer Historiker
 Johann Georg Schöffer (1821–1873), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Nicolas Schöffer (1912–1992), Vater der kybernetischen Kunst
 Peter Schöffer (1425–1503), deutscher Buchhändler und Verleger
 Peter Schöffer der Jüngere (1475–1547), deutscher Buchdrucker
 Valerian von Schoeffer (1862–1900), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
 Schöfer
 Schöffler